Listele episcopilor luterani ai Transilvaniei:

 Lista episcopilor evanghelici de confesie augustană din Transilvania (sași)
 Lista episcopilor evanghelici luterani din Transilvania  (maghiari)